Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 6. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2007. у Дебрецину одржано је 15. јула 2007. на атлетском стадиону Иштван Ђулаи.

Титулу освојену у Ерфурту 2005, није бранио Јарослав Баба из Чешке јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 такмичара из 13 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Финале 
Финале је одржано 15. јула 2007. године у 16:20.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2007. (стране 35-42)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2007.
Скок увис на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре